Scheksna (russisch ) ist der Name
 eines Nebenflusses der Wolga in Russland, siehe Scheksna (Fluss)
 zweier Orte in der Oblast Wologda (Russland):
 Scheksna (Wologda), einer Siedlung städtischen Typs, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajon
 Scheksna (Wologda, Kirillow), einer Siedlung im Rajon Kirillow